.kids  è stato proposto come dominio di primo livello generico dalla Kids Domain, ma non ha ricevuto l'approvazione da parte dell'ICANN.
Questo dominio era stato proposto per siti con contenuti adatti a bambini e ragazzi.

Collegamenti esterni
 

Domini di primo livello